Тенчинский  () — польская фамилия. Известные носители:

 Тенчинский, Ян (между 1408 и 1410-1470) — краковский воевода.
 Тенчинский, Анджей (старший) (1412 или 1413-1461) — краковский воевода.
 Тенчинский, Анджей (младший) (ок. 1510—1588) — краковский воевода.

 Тенчинские — дворянский род.